Tento článek se podrobně zabývá soupiskou a statistikami týmu FC Vysočina Jihlava v sezoně 2011/2012.

Důležité momenty sezony 
 2. místo v konečné ligové tabulce
 3. kolo národního poháru
 vítězství v Tipsport lize
 Stanislav Tecl - Nejlepší hráč FC Vysočina Jihlava 2011/2012

Statistiky hráčů 

 nezapočítávají se statistiky z přátelských zápasů

 hráči A-týmu bez jediného startu: Martin Matiášek, Dalibor Rožník, Petr Kolařík, Lukáš Kryštůfek, Jiří Fadrný
 trenéři: Roman Pivarník
 asistenti: Josef Vrzáček, Tomáš Jansa

Zápasy

Přípravná utkání 
 Turnaj v Tisu 2011 

Turnaj na Hluboké nad Vltavou

Tipsport liga

Ostatní přípravná utkání

2. liga

Ondrášovka Cup

Klubová nej sezony 
 Nejlepší střelec - Stanislav Tecl (15)

 Nejlepší ligový střelec - Stanislav Tecl (12)

 Nejvíce startů - Stanislav Tecl (31)

 Nejvyšší výhra - 9:1 (nad HFK Třebíč)

 Nejvyšší ligová výhra - 4:0 (nad FK Spartak MAS Sezimovo Ústí)

 Nejvyšší prohra - 0:4 (v FK Varnsdorf)

 Nejvíce gólů v zápase - 10 (s HFK Třebíč 9:1)

 Nejvíce gólů v ligovém zápase - 7 (s FK Ústí nad Labem 2:5)

 Nejvyšší domácí návštěva - 3150 (s FK Fotbal Třinec)

 Nejnižší domácí návštěva - 1114 (s FC Graffin Vlašim)

Reference 

Sezóny FC Vysočina Jihlava
Fotbal v Česku v roce 2011
Fotbal v Česku v roce 2012